Геннадий Воробьёв:
 Воробьёв, Геннадий Васильевич (1918—1939) — чувашский советский композитор.
 Воробьёв, Геннадий Иванович (1938—2010) — советский и российский хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук.
 Воробьёв, Геннадий Петрович (1961—2017) — украинский военачальник, генерал-полковник.